Realgymnasium Hannover steht für folgende Gymnasien in Hannover-Südstadt:

 Tellkampfschule, 1835 gegründet als höhere Bürgerschule
 Bismarckschule (Hannover), 1906 gegründet als naturwissenschaftliches Realgymnasium für Jungen